Магомед Гасанов:
 Гасанов, Магомед Алескер оглы (1959—2020) — Национальный Герой Азербайджана (1992).
 Гасанов, Магомед Раджабович (род. 1939) — историк, кавказовед.